Юпики центральной Аляски  — эскимосы-юпики, проживающие на западе и в центре Аляски (от Нортон-Саунд по берегу Берингова моря, включая острова Нельсон и Нунивак, по северному берегу Бристольского залива до ; у реки Накнек и залива Эгегик).

Центрально-аляскинские юпики родственны тихоокеанским и сибирским юпикам и говорят на центрально-юпикских языках. Население Нунивака, носители  называют себя «чупиг» (мн. ч. «чупит»), носители  называют себя «чупик» (мн. ч. «чупит»).

Центрально-аляскинские юпики — самая многочисленная группа юпиков и вообще группа коренных народов Аляски. В переписи 2000 года отмечено более 24 000 юпиков, из которых более 22 000 живёт на Аляске, большинство из них в западной и юго-западной части полуострова.

Группы 

Вплоть до середины XIX века, то есть, до начала российского исследования Аляски, существовало от 12 до 20 юпикских групп, разделённых территориально, однако связанных родством; все они совокупно назывались tungelquqellriit, «те, у кого общие предки». Группы перечислены ниже.
 Уналирмиут (Unaligmiut) населяли пролив Нортон, название происходит от слова unaliq, которым юпики обозначают людей из деревень Элим, Головин, Уналаклит и Сент-Майкл. Уналирмиуты говорили на нортонском диалекте центрально-юпикского языка.
 Пастулирмиут населяли устье реки Юкон, название происходит от слова Pastuliq, это покинутая деревня на юге залива Нортон близ современной деревни Котлик. Корень слова Pastuliq означает «принимать положение». Пастулирмиут говорили на котликском наречии нортонского диалекта, которое также называется «писалриит», pisalriit, что указывает на использование в этом наречии звука /s/ вместо общеюпикского /j/.
 Икогмут (Ikogmiut) из низовьев реки Юкон. Название происходит от слова Kuigpak, «большая река», юпикского названия реки Юкон.
 Мараярмиут (Mararmiut, Maarmiut, Magemiut) из окрестностей залива Скеймон (Scammon Bay); название происходит юпикского именования залива, Marayaaq, в котором выделяется корень maraq, «болотистая, илистая низина». Однокоренное с ним слово Mararmiut означает жителей равнины между устьем Юкона и островом Нельсон.
 Аскинармиут (Askinarmiut) населяли окрестности современных деревень Хупер-Бей и Чевак. Аскинармиут — старое название Хупер-бей.
 Калуяармиут (Qaluyaarmiut, Kaialigamiut, Kayaligmiut) — с острова Нельсон. Слово происходит от юпикского названия острова Нельсона, Qaluyaaq; его корень qalu означает «сачок».
 Акулмиут (Akulmiut) — население тундры и окрестностей озера, лежащего к северу от Кускоквима. Название означает людей, живущих в тундре (в отличие от прибрежных и речных жителей), к примеру, обитателей деревень Нунапитчук,  и . Название происходит от слова akula, то есть, «середина, тундра, место между».
 Чанинермиут (Caninermiut) — жители низовьев Берингова моря и , включая северную часть залива; в этом регионе находятся современные южные деревни Чефорнак, , Кивигиллинок и северные деревни Ик и . Корень названия — canineq — «пологий берег», он происходит от корня cani, «место вблизи».
 Нуниваармиут (Nunivaarmiut, Nuniwarmiut, Nuniwagamiut) — жители острова Нунивак. Название происходит от слова Nunivaaq, обозначающего этот остров в общецентральном юпикском диалекте. В нунивакском диалекте юпикского языка остров называют Nuniwar, а ео обитателей — Nuniwarmiut.
 Кускуквагмиут (Kusquqvagmiut, Kuskowagamiut) — жители низовьев и среднего течения реки Кускоквим. Название происходит от слова Kusquqvak, по-юпикски это слово — название реки Кускоквим, буквально, возможно, означает «большая вещь с медленным течением». Кускуквагмит можно поделить ещё на две группы.
 Унегкумиут (Unegkumiut) — обитатели низовьев, ниже города Бетел, вплоть до залива Кускоквим. Название происходит от слова unegkut, означающего «те, кто живут в низовьях».
 Киатагмиут (Kiatagmiut) — жители верховьев Кускоквима, речной сети Нушагак—Вуд—Квичак. Название, вероятно, происходит от слова kiani, «внутри» или «верховья реки». Китагмиут жили на материке вдоль бассейна Кускоквима от Бетела до современной деревни  близ российского Колмаковского форпоста. К середине XIX века многие киатагмиут ушли ближе к Нушагаку.
 Туюрярмиут (Tuyuryarmiut, Togiagamiut) жили в районе реки Тогиак. Слово туюрярмиут произошло от местного названия деревни .
 Аглурмиут (Aglurmiut, Aglegmiut), населявшие регион Бристольского залива в нижнем течении реки Нугшак и север Аляски; название происходит от слова agluq, «распорка», «центральная балка здания».

Хотя юпииты были кочевниками, изобилие рыбы и дичи в дельте Юкона—Кускоквима позволили вести более оседлый образ жизни, чем многим инуитским. В нормальных условиях переселения в соседние регионы почти не требовалось, за исключением неожиданных миграций дичи или необычных погодных условий.

См. также 
 Народы Арктики

Примечания

Литература 
 Barker, James H. (1993). Always Getting Ready — Upterrlainarluta: Yup’ik Eskimo Subsistence in Southwest Alaska. Seattle, WA: University of Washington Press.
 Branson, John and Tim Troll, eds. (2006). Our Story: Readings from Southwest Alaska — An Anthology. Anchorage, AK: Alaska Natural History Association.
 Federal Field Committee for Development Planning in Alaska. (1968). Alaska Natives & The Land. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 Fienup-Riordan, Ann. (1983). The Nelson Island Eskimo: Social Structure and Ritual Distribution. Anchorage, AK: Alaska Pacific University Press.
 Fienup-Riordan, Ann. (1990). Eskimo Essays: Yup’ik Lives and Howe We See Them. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
 Fienup-Riordan, Ann. (1991). The Real People and the Children of Thunder: The Yup’Ik Eskimo Encounter With Moravian Missionaries John and Edith Kilbuck. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
 Fienup-Riordan, Ann. (1994). Boundaries and Passages: Rule and Ritual in Yup’ik Eskimo Oral Tradition. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
 Fienup-Riordan, Ann. (1996). The Living Tradition of Yup’ik Masks: Agayuliyararput (Our Way of Making Prayer). Seattle, WA: University of Washington Press.
 Fienup-Riordan, Ann. (2000). Hunting Tradition in a Changing World: Yup’ik Lives in Alaska Today. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
 Fienup-Riordan, Ann. (2001). What’s in a Name? Becoming a Real Person in a Yup’ik Community. University of Nebraska Press.
 Jacobson, Steven A., compiler. (1984). Yup’ik Eskimo Dictionary. Fairbanks, AK: Alaska Native Language Center, University of Alaska Fairbanks.
 Jacobson, Steven A. «Central Yup’ik and the Schools: A Handbook for Teachers». Juneau: Alaska Native Language Center, 1984.
 Kizzia, Tom. (1991). The Wake of the Unseen Object: Among the Native Cultures of Bush Alaska. New York: Henry Holt and Company.
 MacLean, Edna Ahgeak. «Culture and Change for Iñupiat and Yupiks of Alaska». 2004. Alaska. 12 Nov 2008 .
 Morgan, Lael, ed. (1979). Alaska’s Native People. Alaska Geographic 6(3). Alaska Geographic Society.
 Naske, Claus-M. and Herman E. Slotnick. (1987). Alaska: A History of the 49th State, 2nd edition. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
 Oswalt, Wendell H. (1967). Alaskan Eskimos. Scranton, PA: Chandler Publishing Company.
 Oswalt, Wendell H. (1990). Bashful No Longer: An Alaskan Eskimo Ethnohistory, 1778—1988''. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
 Pete, Mary. (1993). «Coming to Terms». In Barker, 1993, pp. 8-10.
 Reed, Irene, et al. Yup’ik Eskimo Grammar. Alaska: U of Alaska, 1977.

Юпики
Народы Аляски